Esta versión de Cristo abrazado a la Cruz forma parte de las cinco obras consideradas autógrafas del Greco que conforman el tipo I, dentro de las tres tipologías sobre esta temática, establecidas por Harold Wethey en el catálogo razonado realizado por este historiador del arte. En el mencionado catálogo, este lienzo tiene la referencia número 54. Las otras cuatro pinturas que conforman dicha tipología sobre este tema, están descritas en en enlace Cristo abrazado a la cruz (El Greco, tipo I)  

Actualmente forma parte de la colección permanente del Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Tema de la obra 
Esta obra se puede interpretar como un descanso en el camino realizado por Jesús de Nazaret por la Vía Dolorosa, camino del Monte Calvario. Pero quizás la Cruz sea en este caso un símbolo de la tarea individual para superar las dificultades, especialmente espirituales, que plantea la vida cotidiana. En este sentido, se podría pensar que esta pintura recoge la siguiente cita del Evangelio de Mateo (16:24):

"Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame."

Historia 
De factura excelente, este cuadro cautivó al pintor y crítico de arte Aureliano de Beruete (1845-1912), que fue su propietario antes de que lo adquiriera el coleccionista catalán Santiago Espona (1888-1958).

Análisis de la obra 

 Pintura al óleo sobre lienzo; 106,4 x 69 cm ; circa 1590-95;   
 Firmada con letras griegas en cursiva, al pie de la Cruz, restauradas deficientemente: δομήνικος θεοτοκóπουλος ε'ποíει.
La cabeza está pintada con sutiles transparencias, y está bien conservada, como también lo están la túnica azul y el manto rosado, en excelentes condiciones. Pero la firma, especialmente en las dos últimas palabras, fue restaurada deficientemente.

Procedencia 

 Miguel Borondo, Madrid (1897);
 Aureliano de Beruete (Madrid);
 Santiago Espona (Barcelona);
 Legado al Museo el año 1958.

Véase también 

 Cristo abrazado a la cruz (El Greco,Tipo-I, Nueva York)
 Cristo abrazado a la cruz (El Greco,Tipo-II, Museo del Prado)
 Cristo abrazado a la cruz (El Greco, Tipo-III)

Referencias

Bibliografía 

 Wethey Harold; El Greco y su Escuela (Volumen-II) ; Ediciones Guadarrama; Madrid-1967.
 Gudiol, José; Doménikos Theotokópoulos, El Greco ; Ediciones Polígrafa, S.A.; Barcelona-1982; ISBN 84-343-0031-1
 Álvarez Lopera José, El Greco, Madrid, Arlanza, 2005, Biblioteca «Descubrir el Arte», (colección «Grandes maestros»). ISBN 84-955503-44.

Pinturas conservadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña
Pasión de Jesús en la pintura
Cuadros de los años 1590
Cristo abrazado a la Cruz